Radiation (Marillion), het tiende studioalbum van de Britse rockband Marillion
Radiation (UKZ), het eerste studioalbum van de supergroep UKZ
Radiation (Feeder), een single uit 1997 van Feeder

Zie ook 
Straling